Инвалид:
 Инвалид — человек, у которого возможности его жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений, что влечёт за собой признание инвалидности.
 Инвалид — в дореволюционной России название уволенного в отставку нижнего чина, примерный аналог современного «ветеран».
 Инвалид — до 1946 г. название села Хорошее в Покровском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Дом инвалидов (значения)
 «Инвалидка» — распространённое в употреблении название транспортных средств, адаптированных для управления инвалидами.